So Big – film del 1924 diretto da Charles Brabin
Solo per te ho vissuto (So Big) – film del 1953 diretto da Robert Wise